Медве́дово — деревня в Локнянском районе Псковской области России. Входит в состав Алексеевской волости.

Расположена в 14 км к югу от райцентра Локня и в 3 км к западу от волсстного центра Крестилово.

Численность населения деревни составляла 30 жителей в 2000 году, 8 жителей в 2011 году.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района